Friedrich Vitzthum von Eckstädt ist der Name folgender Personen:
 Friedrich Vitzthum von Eckstädt (1855–1936), deutscher Politiker, Präsident der I. Kammer des Sächsischen Landtags und Majoratsherr
 Friedrich I. Vitzthum von Eckstädt (1675–1726), Geheimer Kabinettsminister unter August dem Starken und Reichsgraf
 Friedrich August Vitzthum von Eckstädt (1765–1803), kurfürstlich-sächsischer Kammerherr und Obersteuereinnehmer

Siehe auch:
 Friedrich Wilhelm Vitzthum von Eckstedt (1578–1637), General der Kavallerie im Dreißigjährigen Krieg